Laurent Chevalier, né le , est un physicien français. Il participe aux travaux ATLAS au LHC du CERN et contribué à la découverte du Boson de Higgs. Après avoir travaillé au CERN et à l’université de Berkeley, il mène aujourd'hui ses recherches au sein du centre CEA de Saclay sur la matière noire.

Il intervient auprès de publics variés afin de rendre accessible, grâce à l’humour, la physique quantique.

Biographie

Naissance et études 
Laurent Pascal Chevalier naît le  à Antony. Il est le premier enfant de Jean-Pierre Chevalier et Gisèle Coulouarn. 

Après l'obtention de son bac en 1981 au lycée d'Orsay (Essonne) il entame ses études à l'université de Paris-Sud en physique élémentaire. il obtient en 1992 sa thèse de doctorat, dirigé par le Professeur Gérard Smadja, en physique des particules ayant comme sujet : "L'Identification des particules par leur ionisation dans la chambre à échantillonnage temporel de Delphi".

Recherche et enseignement 
Il est embauché par le Centre CEA de Saclay en 1990 lors de sa thèse et .

En 2005 il est détaché du CEA au CERN pour travailler sur l'expérience ATLAS du LHC .

En 2009 il part travailler au sein de Lawrence Berkeley National Laboratory pour étudier les premiers résultats du LHC. 

En 2011 il rentre en France, et reprend son poste au CEA. 

En parallèle de son activité de chercheur il enseigne dans différentes écoles et universités comme l'université de Paris Diderot ou l'école Centrale Supélec.

Le 11 avril 2022 il soutient et obtient son Habilitation à Diriger des Recherches sur l'ensemble de ses travaux des 30 dernières années.

Articles 
 Sylvestre Huet, À l'assaut de l'infiniment petit, Libération 2006
 Journal télévisé RTS, "Découverte d'une nouvelle particule au CERN : entretien avec Laurent Chevalier, physicien au CERN, à Genève", le 4 juillet 2012
 Charles Monti, Festa di a scienza : les trois coups, CNI 2013

Notes et références 

Physicien français du XXe siècle
Physicien français du XXIe siècle